Tanfield ist der Familienname folgender Personen:

 Charlie Tanfield (* 1996), britischer Radrennfahrer
 Harry Tanfield (* 1994), britischer Radsportler
 Peter Tanfield (* 1961), britischer Violinist

Tanfield bezeichnet:

 Tanfield (County Durham)
 Tanfield Railway, Museumseisenbahn bei Gateshead in Tyne and Wear und County Durham, England